Gautier est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Gautier (ou Gauthier) est un prénom francique, et donc porté par des nobles et guerriers au Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est surtout un patronyme répandu.

Étymologie 
Ce nom vient du proto-germanique *waldijaną (« gouverner »).

Variantes linguistiques

Saints chrétiens 
 Gautier de Pontoise (vers 1030-1099) ou Gauthier ou Gaucher, premier abbé connu de Saint-Martin de Pontoise.
 Gautier de Lodi († 1224), fondateur de la Maison hospitalière de la Miséricorde de Lodi ; fêté le 22 juillet.

Autres personnages portant ce prénom 
 
 Gautier I d'Enghien
 
 
 
 
 Gautier VI de Brienne : Connétable de France
 Gautier de Costes de La Calprenède, écrivain et dramaturge français

 Gautier de Montbéliard, comte de Montbéliard
 Gautier, évêque de Rochester de la deuxième motié du 
 Gautier, évêque de Chartres du 
 Gautier Ophamil, archevêque de Palerme
 Gautier d'Épinal, compositeur du 
 Gautier Sans-Avoir
 Gautier de Coincy, trouvère français
 Gautier le Leu (né vers 1210), ménestrel français
 Gautier Capuçon, violoncelliste français

Patronyme 

 Famille de Gautier (Provence), seigneurs de Senez et d'Aiguines ;

 Alain Gautier (1962-), navigateur français ;
  (1819-1879), poétesse portoricaine ;
 André Gautier (1908-1983), homme politique français ;
 André Marie Gautier de Montgeroult (1736-1793), général de brigade français ;
 Antony Gautier (1977-), arbitre français de football ;
 
 Bourbon Gautier (né Pierre M. Gauthier, 1954-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 
 Christian Gautier (1949-), bio-informaticien français ;
 Christophe Gautier (1969-), footballeur français ;
 Cyril Gautier (1987-), coureur cycliste professionnel français ;
 David Gautier (1980-), joueur de basket-ball français ;
 Denis Gautier-Sauvagnac (1943-), haut fonctionnaire et administrateur français ;
 Élie Gautier (1903-1987), prêtre, directeur d'association, historien, sociologue français ;
 
 Eugène Gautier, (1822-1878), violoniste et compositeur français ;
 
 
 Gisèle Gautier (1938-), femme politique française ;
 Henri Gautier (1660-1737), inspecteur des Ponts et Chaussées en 1716 ;
 Jacques Gautier d'Agoty (1716-1785), peintre et graveur d'anatomie français ;
 Jacques Gautier (1946-), homme politique français ;
 
 Jean-Dominique Gautier (1953-), réalisateur français ;
 Jean-Élie Gautier (1781-1858), homme politique français ;
 Jean-Guy Gautier (1875-1938), joueur de rugby à XV français ;
 Jean-Jacques Gautier (1908-1986), journaliste et romancier français ;
 Jean-Paul Gautier (1948-), politologue français ;
 Jean-Yves Gautier (1942-), acteur français ;
 Jean-Yves Gautier (1938-2000), professeur émérite de l’Université de Rennes I.
 José Gautier Benítez (1849-1880), poète portoricain ;
 Judith Gautier (1845-1917), femme de lettres française, fille de Théophile ;
 Julie Gautier (1979-), championne d'apnée, réalisatrice, modèle et danseuse française ;
 Kinette Gautier (19?-), œnologue et sommelière française ;
 Léon Gautier (1832-1897), historien de la littérature français ;
 Loïc Gautier (1954-), cycliste français ;
 
 
 Marie Gautier (1867-1960), peintre et graveuse française ;
 Marthe Gautier (1925-2022), femme médecin française, pédiatre, directrice de recherche honoraire à l'INSERM ;
 Maurice Gautier (1881-1965), homme politique français ;
 Mylène Gautier, dite Mylène Farmer (1961-), auteure-compositrice-interprète, productrice et actrice franco-canadienne ;
 Nathalie Gautier (1951-2006), femme politique française ;
 Nicolas Gautier (1731-1810), marin, administrateur de port et officier de milice acadien ;
 Nicolas Hyacinthe Gautier (1774-1809), général de brigade (sous Napoléon ) ;
 
 Pierre Gautier (1858-1927), homme politique français ;
 Pierre Gautier (1946-), cycliste français ;
 Roger Gautier (1922-2011), rameur français ;
 Serge Gautier-Valret (1915-2004), contrôleur général des armées français ;
 Théophile Gautier (1811-1872), écrivain français ;
 Théophile Gautier (1836-1904), écrivain français, fils de Théophile Gautier ;
 Valentina Gautier (1961-), chanteuse italienne ;
 Yves Gautier (1954-), chercheur français.

Personnage de fiction 
 Marguerite Gautier, héroïne de la Dame aux camélias, roman d'Alexandre Dumas fils

Toponyme 

 Gautier, ville américaine de l'État du Mississippi ;

 Pleumeur-Gautier, commune française.

Gautier, cratère vénusien, nommé ainsi en l'honneur de Judith Gautier.

Entreprises 
 Gautier, fabricant français de meubles
 Cognac Gautier

Références

Voir aussi 
 
 
 Gotye
 

Patronyme québécois
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin